Příjmení Zlocha nese více různých osobností:

 Ján Zlocha (1942–2013) – slovenský fotbalista
 Jozef Zlocha (1940–2001) – slovenský geolog, důlní inženýr a politik
 Ľudovít Zlocha (* 1945) – slovenský fotbalista, záložník a obránce